Principat de Govindgarh
 Nom alternatiu de la ciutat de Bhatinda al Panjab